Ива́н Но́сов:
 Носов, Иван Дмитриевич (1801—1883) — крупный российский промышленник 19 в., купец 1-й гильдии, филантроп.
 Носов, Иван Елизарович (1915—2002) — железнодорожник, машинист-инструктор, Герой Социалистического Труда.
 Носов, Иван Николаевич (1924-1999) - слесарь-инструментальщик, Герой Социалистического Труда.
 Носов, Иван Петрович (1888—1937) — советский государственный и партийный деятель.
 Носов, Иван Степанович (1923—1997) — лейтенант внутренних войск, Герой Советского Союза.